Самарија има више значења:

 Самарија
 Самарија (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Самарија (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Самарија, Санта Марија (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Самарија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Самарија (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Самарија, Сантијаго Салинас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Самарија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Самарија (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Самарија (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Самарија (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Самарија, Рио Плајас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Самарија (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Самарија (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику